Бетен може да се односи на:

 Бетен (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бетен (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бетен (Монтреј), насељено место у Француској, у департману Па де Кале, у префектури Монтреј